Мараканово — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 6 км на север от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Куркинского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Мараканово//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Мараканово
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа